La porte de Cordoue ( en espagnol), est le nom porté par deux portes de ville andalouses :

 , à Carmona ;
 Porte de Cordoue, à Séville.